

Miejscowości i gminy
 El Mas Oliva – hiszpańska miejscowość w Katalonii
 Fresnedillas de la Oliva – miejscowość w Hiszpanii
 La Oliva – gmina w Hiszpanii
 L'Oliva – hiszpańska miejscowość w Katalonii
 Oliva – miasto w Hiszpanii
 Oliva de Mérida – gmina w Hiszpanii
 Oliva de Plasencia – gmina w Hiszpanii
 Oliva Gessi – miejscowość i gmina we Włoszech
 Santa Oliva – gmina w Hiszpanii

Osoby
 Criss Oliva – amerykański gitarzysta
 Fernando Nicolas Oliva – argentyński piłkarz
 Francesco Oliva – włoski biskup
 Giovanni Paolo Oliva – generał Towarzystwa Jezusowego
 Jon Oliva – amerykański muzyk, kompozytor i wokalista 
 Mariana Díaz-Oliva – argentyńska tenisistka
 Patrizio Oliva – włoski bokser
 Salvador Hidalgo Oliva – kubański siatkarz
 Sergio Oliva − amerykański zawodowy kulturysta
 Tony Oliva – kubański baseballista
 Viktor Oliva − czeski malarz i grafik